Oprávnění znamená možnost v daném rozsahu konat dle vlastní libovůle. Prakticky může znamenat:

 subjektivní právo – právo určitého subjektu na něco
 licence
 oprávněná organizace
 oprávněné použití zbraně
 Access Control List – přístupová práva k datům – součást bezpečnosti v informačních technologiích
 oprávnění (informatika) – uživatelská práva k aplikacím; systém pověření, pod kterými může uživatel nebo proces pracovat
 oprávnění v systému souborů – v informatice omezuje přístup k souborům a adresářům
 přístupová práva v Unixu
 oprávnění (OpenVMS)
 akreditace – oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění
 plná moc, zmocnění – potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a zmocněnci vzniklo právo konat jménem zmocnitele, a to za účelem naplnění dané věci

Související články 
 kompetence – z vnějšku svěřená oprávnění, kompetentnost – vnitřní schopnost
 pověření
 potvrzení
 odznak

Externí odkazy